Lomo steht für:
 Lomo (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cerro El Lomo, Hügel auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktika
 Lomo embuchado, spanische Wurstsorte
 Lomo saltado, peruanisches Gericht mit Rindfleisch
 Lomografie, fotografische Stilrichtung

LOMO steht für:
 LOMO – The Language of Many Others, deutscher Spielfilm von Julia Langhof (2017)

LOMO steht als Abkürzung für:
 Leningradskoje Optiko Mechanitscheskoje Objedinenie, russisches Fotounternehmen, siehe Lomo

LöMö steht als Abkürzung für:
 Gabriele Lösekrug-Möller, deutsche Politikerin (SPD), MdB, parlamentarische Staatssekretärin

Abkürzung